Pątnów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński
 Pątnów (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński, in de gemeente Pątnów
 Pątnów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Legnicki